Луш (фр. Louches) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.